

Astronomia 
 10323 Frazer – asteroide della fascia principale

Aziende 
 Frazer Nash – casa automobilistica britannica attiva dal 1922 al 1957
 Kaiser-Frazer (in seguito Kaiser Motors), casa automobilistica statunitense attiva dal 1945 al 1953;

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Frazer – census-designated place della Contea di Valley, Montana
 Frazer – township della Contea di Allegheny, Pennsylvania

Persone 
 Dan Frazer – attore statunitense
 James Frazer – antropologo britannico
 Merlene Frazer – ex velocista giamaicana
 Robert Frazer – attore statunitense
 Rolando Frazer – ex cestista panamense
 Victor Frazer – politico americo-verginiano